Julia McNamara, née Noughton, est un personnage de la série télévisée Nip/Tuck, interprété par Joely Richardson. Épouse de Sean, elle regrette d'avoir abandonné ses études pour élever ses enfants. 

Lorsqu'elle retourne à la fac, elle est attirée par un étudiant mais elle n'a pas oublié son amour de jeunesse, Christian...

Julia tombe enceinte, mais perd son bébé. Sean affecté par la perte de ce bébé, s'éloigne d'elle. Lorsqu'elle découvre que Sean n'est pas le père biologique de Matt et qu'elle le lui annonce, c'est la fin de leur relation et le début d'une descente aux enfers. Ava sera curieusement la seule personne capable de l'en sortir. Dans la saison 5, Julia sera en couple avec Olivia Lord.

Personnage de Nip/Tuck
Personnage bisexuel de série télévisée

sv:Nip/Tuck#Julia_McNamara